Рубен Грасія (* 1981) — іспанський футболіст, півзахисник.
 Хаві Грасія (* 1970) — іспанський футболіст, що грав на позиції півзахисника. По завершенні ігрової кар'єри — тренер.

 Проїзд Грасія
 Сан-Хосе-де-Грасія — містечко і адміністративний центр однойменного муніципалітету в мексиканському штаті Агуаскальєнтес.